Laksegade har flere betydninger:

 Laksegade (Hundested) - en gade i Hundested
 Laksegade (København) - en gade i København
 Laksegade (Randers) - en gade i Randers
 Laksegade (Rønne) - en gade i Rønne
 Laksegade (Svaneke) - en gade i Svaneke

Se også 
 Laks